Dąbrowa peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Dąbrowa, village du powiat de Lubaczów
 Dąbrowa, village du powiat de Rzeszów
 Dąbrowa, village du powiat de Stalowa Wola

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Dąbrowa, village du powiat de Milicz
 Dąbrowa, village du powiat de Polkowice
 Dąbrowa, village de la gmina de Oleśnica
 Dąbrowa, village de la gmina de Twardogóra

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Dąbrowa, gmina du powiat de Mogilno
 Dąbrowa, village du powiat de Mogilno, chef-lieu de cette gmina
 Dąbrowa, village du powiat de Sępólno

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Dąbrowa, village du powiat de Gniezno
 Dąbrowa, village du powiat de Jarocin
 Dąbrowa, village du powiat de Kalisz
 Dąbrowa, village du powiat de Koło
 Dąbrowa, village du powiat de Konin
 Dąbrowa, village du powiat de Poznań
 Dąbrowa, village du powiat de Rawicz
 Dąbrowa, village du powiat de Słupca
 Dąbrowa, village du powiat de Śrem
 Dąbrowa, village du powiat de Środa Wielkopolska
 Dąbrowa, village du powiat de Wągrowiec
 Dąbrowa, village de la gmina de Brudzew
 Dąbrowa, village de la gmina de Dobra
 Dąbrowa, village de la gmina de Krotoszyn
 Dąbrowa, village de la gmina de Kuślin
 Dąbrowa, village de la gmina de Pniewy
 Dąbrowa, village de la gmina de Przykona
 Dąbrowa, village de la gmina de Rozdrażew
 Dąbrowa, village de la gmina de Wronki
 Dąbrowa, village de la gmina de Zbąszyń

 dans la voïvodie de Łódź :
 Dąbrowa, village du powiat de Brzeziny
 Dąbrowa, village du powiat de Łask
 Dąbrowa, village du powiat de Łowicz
 Dąbrowa, village du powiat de Łódź-est
 Dąbrowa, village du powiat d'Opoczno
 Dąbrowa, village du powiat de Pabianice
 Dąbrowa, village du powiat de Piotrków
 Dąbrowa, village du powiat de Poddębice
 Dąbrowa, village du powiat de Radomsko
 Dąbrowa, village du powiat de Wieluń
 Dąbrowa, village du powiat de Zgierz
 Dąbrowa, village de la gmina de Inowłódz
 Dąbrowa, village de la gmina de Kiełczygłów
 Dąbrowa, village de la gmina de Kleszczów
 Dąbrowa, village de la gmina de Lubochnia
 Dąbrowa, village de la gmina de Rusiec
 Dąbrowa, village de la gmina de Sulmierzyce
 Dąbrowa, village de la gmina de Tomaszów Mazowiecki
 Dąbrowa, village de la gmina de Zelów

 dans la voïvodie de Lublin :
 Dąbrowa, village du powiat de Lublin
 Dąbrowa, village du powiat de Zamość
 Dąbrowa, village de la gmina d'Annopol
 Dąbrowa, village de la gmina de Hrubieszów
 Dąbrowa, village de la gmina de Krynice
 Dąbrowa, village de la gmina de Ludwin
 Dąbrowa, village de la gmina de Milejów
 Dąbrowa, village de la gmina de Mircze
 Dąbrowa, village de la gmina de Tomaszów Lubelski
 Dąbrowa, village de la gmina de Trzydnik Duży

 dans la voïvodie de Lubusz :
 Dąbrowa, village du powiat de Zielona Góra
 Dąbrowa, village du powiat de Żary

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Dąbrowa, village du powiat de Ciechanów
 Dąbrowa, village du powiat de Garwolin
 Dąbrowa, village du powiat de Lipsko
 Dąbrowa, village du powiat de Mława
 Dąbrowa, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Dąbrowa, village du powiat d'Ostrołęka
 Dąbrowa, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Dąbrowa, village du powiat de Przasnysz
 Dąbrowa, village du powiat de Przysucha
 Dąbrowa, village du powiat de Sokołów
 Dąbrowa, village du powiat de Wyszków
 Dąbrowa, village du powiat de Żuromin
 Dąbrowa, village de la gmina de Korytnica
 Dąbrowa, village de la gmina de Łochów
 Dąbrowa, village de la gmina de Mogielnica
 Dąbrowa, village de la gmina de Mokobody
 Dąbrowa, village de la gmina de Mrozy
 Dąbrowa, village de la gmina de Nowe Miasto nad Pilicą
 Dąbrowa, village de la gmina de Przesmyki
 Dąbrowa, village de la gmina de Siennica

 dans la voïvodie d'Opole :
 Dąbrowa, village du powiat de Namysłów
 Dąbrowa, gmina du powiat d'Opole
 Dąbrowa, village du powiat d'Opole, chef-lieu de cette gmina

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Dąbrowa, village du powiat de Nowy Sącz
 Dąbrowa, village du powiat de Wieliczka

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Dąbrowa, village de la gmina de Grabowo
 Dąbrowa, village de la gmina de Stawiski
 Dąbrowa, village de la gmina de Kleszczele
 Dąbrowa, village de la gmina de Narewka

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Dąbrowa, village du powiat de Kartuzy
 Dąbrowa, village du powiat de Kościerzyna
 Dąbrowa, village du powiat de Malbork
 Dąbrowa, village du powiat de Puck
 Dąbrowa, village du powiat de Starogard

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Dąbrowa, village du powiat de Kamień
 Dąbrowa, village du powiat de Koszalin
 Dąbrowa, village du powiat de Myślibórz
 Dąbrowa, village du powiat de Szczecinek

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Dąbrowa, village du powiat de Kielce
 Dąbrowa, village du powiat de Końskie
 Dąbrowa, village du powiat de Starachowice

 dans la voïvodie de Silésie :
 Dąbrowa, village de la gmina de Popów
 Dąbrowa, village de la gmina de Przystajń
 Dąbrowa, village du powiat de Częstochowa

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Dąbrowa, village du powiat de Braniewo
 Dąbrowa, village du powiat d'Iława
 Dąbrowa, village du powiat de Kętrzyn
 Dąbrowa, village du powiat d'Ostróda
 Dąbrowa, village de la gmina de Dźwierzuty
 Dąbrowa, village de la gmina de Wielbark
 Dąbrowa, village de la gmina de Bartoszyce
 Dąbrowa, village de la gmina de Bisztynek